Il singolare del torneo di tennis Florianopolis Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edgardo Massa che ha battuto in finale Gastón Etlis 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)

 Daniel Melo (semifinali)
 Diego Moyano (primo turno)
 Patricio Arquez (primo turno)
 Ignacio Hirigoyen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Florianopolis Challenger 2001